Kleinfeller ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Kleinfeller (1857–1932), deutscher Jurist
 Gustav Adolf Kleinfeller (1824–1899), deutscher Lehrer und Pädagoge
 Hans Kleinfeller (1897–1973), deutscher Chemiker
Sophie Kleinfeller-Pühn (1864–1931), deutsche Genremalerin